Рукшин — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Рукшин, Сергей Евгеньевич (род. 1957) — советский и российский учитель математики, педагог высшей школы, профессор кафедры математического анализа Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Народный учитель Российской Федерации (2017), учитель Григория Перельмана и Станислава Смирнова.
 Рукшин, Александр Сергеевич (род. 1949) — российский военнослужащий, генерал-полковник, начальник Оперативного (Главного оперативного) управления Генерального штаба (28 августа 2001 — июль 2008).

Топоним 
Рукшин (Хотинский район)